Ботакара — топоним.
 Ботакара (до 1997 года — Ульяновский) — посёлок в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. 
 Ботакара (село) — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. 
 Ботакара (станция) — станция в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области Казахстана. 
 Ботакара (могильник) — древний могильник эпохи бронзы.